Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008 — 14-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2008 году турнир прошёл с 12 по 20 апреля.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Николас Альмагро сыграл свой 3й одиночный финал в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он выходит в финал 3й год подряд (до этого дважды побеждал).

Парный разряд

Факты 
 Максимо Гонсалес выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Хуан Монако выигрывает 2й парный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Валенсии

 ATP Тур 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Апрель 2008 года
2008